Līlān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Līlāb, ort, Östazarbaijan, 
 Līlās, ort, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar